

Onomastica
 Abdelhamid – nome proprio di persona maschile arabo

Persone
 Amir Abdelhamid – calciatore egiziano
 Gamal Abdelhamid – ex calciatore egiziano
 Mohamed Abdelhamid – giocatore di calcio a 5 egiziano
 Yunis Abdelhamid – calciatore francese naturalizzato marocchino